La salle Beethoven a été le nom : 
 de trois salles de spectacles portant successivement ce nom depuis 1845 à Bonn (Allemagne), ville de naissance de Beethoven ;
  du théâtre Moderne à Paris de 1850 à 1862.